Яудземс — латышская фамилия. Известные носители:

 Яудземс, Артис (род.1995) — латвийский футболист, нападающий ФК «Елгава».
 Яудземс, Станислав (1890—1969) — латвийский политик, государственный и общественный деятель.

См. также 
 Яудзимс, Бернд — немецкий спортсмен, пловец в ластах, трёхкратный чемпион ГДР.